10-й Кубок Судирмана проводился с 11 по 17 июня 2007 года в Глазго, Шотландия.

Китай выиграл Кубок Судирмана в шестой раз, и второй после победы в финале над Индонезией 3 - 0.

Команды 
48 команд принимали участие в турнире. 31 команда из Европы, 11 из Азии, 3 из Южной и Северной Америки, 2 из Океании и одна из Африки.

Группа 1

Группа A

Группа B

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Группа 2

Группа A

Группа B

Плей-офф

Группа 3

Группа A

Группа B

Плей-офф

Группа 4

Группа A

Группа B

Плей-офф

Группа 5

Группа A

Группа B

Плей-офф

Группа 6

Группа A

Группа B

Плей-офф

Ссылки 
Официальный сайт 
Tournamentsoftware.com: 2007 Sudirman Cup

2007 год в бадминтоне
2007